Уиллард Герман Скотт (англ. Willard Herman Scott, 7 марта 1934 г. Александрия, Виргиния, США — 4 сентября 2021) — американский киноактёр, телеведущий, писатель. Известен также как первый исполнитель рекламной роли клоуна Рональда Макдональда (Ronald McDonald) сети фаст-фуд Макдональдс и роли клоуна Бозо в телепередачах для детей Цирк Бозо (Bozo’s Circus).

Жизнь и творчество 
Родился и вырос в штате Виргиния, на американском Юге. По вероисповеданию баптист. В Виргинии же получил образование — сперва в Высшей школе имени Джорджа Вашингтона, а затем в Американском университете. Бакалавр искусств, философии и теологии. С 1955-го года и по 1972-й год Уиллард работает ведущим передачи на радио компании NBC. С 1959 по 1962 год он также ведущий в детской телепрограмме «Цирк Бозо», выходившей в эфир в штате Вашингтон. В 1963 году корпорация NBC (WRC-TV) три рекламных программы фирмы «быстрого питания» Макдональдс, в которых Уиллард Скотт выступает в роли клоуна Рональда Макдональда. В том же 1963 году н большом праздничном параде н День Благодарения в столице Соединённых Штатов Вашингтоне клоун Рональд (он же Уиллард Скотт) выступает уже как официальный символ-талисман корпорации Макдональдс. Уиллард Скотт исполняет роль клоуна Рональда до 1966 года. В 1982—1996 годы работает на телекомпании NBC ведущим в блоке новостей (The Today Show).

Был женат на Мэри Дайер Скотт в 1959—2002 годы (в 2002 году Мэри Скотт скончалась). В этом браке у Уилларда и Мэри родились сын и дочь.

Сочинения (избранное) 
Автор нескольких романов и автобиографий:

 The Joy of Living
 Willard Scott’s All-American Cookbook
 America Is My Neighborhood
 The Older the Fiddle, the Better the Tune
 If I Knew It Was Going To Be This Much Fun, I Would Have Become A Grandparent First

Соавтор детективного писателя Билла Крайдера в романах:
 Murder Under Blue Skies
 Murder in the Mist

Фильмография

В роли самого себя 
 Pillsbury Bake-Off (1990—1992)
 Walt Disney World 4th of July Spectacular (1988)
 The New Hollywood Squares (1987)
 Macy’s Thanksgiving Day Parade (1987—1997)
 The Bob Braun Show (1982)
 Today (U.S. TV program)|Today (1978—2015)

Актёр 
 Bozo the Clown (1962) — Клоун Бозо
 McDonaldland (1963—1965) — Рональд Макдональд
 Valerie (телесериал, 1987—1989)

Литература 
 Andrew F. Smith: Encyclopedia of Junk Food And Fast Food. Greenwood Publishing Group, Westport 2006, ISBN 0-313-33527-3.
 Heike Mieth: The History of McDonald’s. GRIN, Stuttgart 2007, ISBN 3-638-84295-9.
 Charles Wilson, Eric Schlosser: Chew on this: Everything You Don’t Want to Know About Fast Food. Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2007, ISBN 0-618-59394-2.
 Willard Scott: The Joy of Living. Coward, McCann & Geoghegan, New York 1982, ISBN 0-698-11130-3.

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Писатели по алфавиту
Клоуны по алфавиту
Родившиеся 7 марта
Родившиеся в 1934 году
Родившиеся в Алегзандрии (Виргиния)
Клоуны США
Киноактёры США
Писатели США